Ilieni – gmina w Rumunii, w okręgu Covasna
 Ilieni – wieś w Rumunii, w okręgu Covasna, w gminie Ilieni
 Ilieni – wieś w Rumunii, w okręgu Marusza, w gminie Gheorghe Doja